Quadra peut faire référence à :

Nom commun 
Quadra, nom commun français, abréviation de quadragénaire.

Patronyme 

 José Augustin Llano y la Quadra (1722-1794), homme politique et diplomate espagnol.

Toponyme 

 Quadra, municipalité brésilienne de l'État de São Paulo et la Microrégion de Tatuí.

Titres 

 Quadra, mini-série québécoise diffusée en 2000.
 Quadras est une série française diffusée en 2017.
 Quadra est un album du groupe de metal Sepultura sorti en 2020.

Patronyme hispanique
Abréviation